Svinov () je osada a katastrální území obce Pavlov v okrese Šumperk. Nachází se těsně vedle obce Líšnice, od které je oddělena potokem Podhrádek, asi 5 km jihozápadně od Mohelnice. V roce 2011 zde žilo 60 obyvatel v 19 domech.

Osadou prochází silnice II/644.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Osady v okrese Šumperk
Pavlov (okres Šumperk)